Karl Schmidt (1836–1894) német jogtörténész
 Karl Schmidt (1866–1917) erdélyi szász ügyvéd, országgyűlési képviselő
 Karl Schmidt (1932–2018) német labdarúgó